«Азартная игра» — художественный кинофильм режиссёра Уильяма Фридкина. В России фильм известен также под названием «Выгода или успех».

Сюжет 
Пит Бэль работает тренером баскетбольной команды в университете. Он пытается сколотить крепкую команду из ребят, действительно занимающихся учёбой. Но такая команда не добивается больших успехов. Тренер оказывается перед дилеммой: игра его команды в прежнем составе ведет к проигрышу, а привлечение новых игроков невозможно без нарушения существующих правил.

В ролях 
 Ник Нолти — Пит Бэлл, тренер
 Мэри МакДоннелл — Дженни Бэлл
 Эд О'Нилл — Эд
 Дж. Т. Уолш — Хэппи
 Элфри Вудард — Лавада МакРэй
 Мэтт Новер — Рики Роу 
 Энферни «Пенни» Хардуэй — Бутч МакРэй
 Луис Госсетт-младший — отец Доукинс 
 Роберт Вул — Марти
 Ларри Берд — камео
 Боб Коузи — Вик
 Шакил О'Нил — Неон
 Билл Кросс — Фредди
 Джимм Бивер — отец Рики
 Джерри Тарканян — камео

Ссылки 
 
 
 «Азартная игра» на сайте ВидеоГид

Фильмы-драмы США
Фильмы о баскетболе
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1994 года